Пе́терс (, ) — німецьке прізвище. Відомі носії:

 Вільгельм Петерс (; 1815—1883) — німецький натураліст, мандрівник, дослідник.
 Вольфганг Петерс (, 1929—2003) — німецький футболіст, нападник.
 Дімітрі Петерс (;  1984) — німецький дзюдоїст, олімпійський медаліст (2012).
 Клара Петерс (; 1594—1657) — нідерландська художниця, майстер натюрмортів.
 Кріс Петерс (;  1962) — бельгійський юрист і політик.
 Крістіан Генріх Фрідріх Петерс (; 1813—1890) — німецько-американський астроном.
 Макс Петерс (; 1888—1961) — німецький військовий інженер, контрадмірал-інженер крігсмаріне (1 серпня 1944).
 Рудольф Петерс (; 1899—1990) — німецький військово-морський діяч, контрадмірал крігсмаріне.
 Стеффен Петерс (;  1964) — американський вершник, олімпійський медаліст (1996, 2016).
 Фіолетта Облінґер-Петерс (;  1977) — австрійська веслувальниця, олімпійська медалістка (2008).
 Християн Август Фрідріх Петерс (; 1806—1880) — німецький астроном і геодезист.
 Яків Христофорович Петерс (1886—1938) — професійний революціонер, один з творців і перших керівників ВЧК.
 Яніс Петерс (;  1939) — латвійський поет, публіцист, радянський політик і латвійський дипломат та громадський діяч.

Див. також 
 Пітерс
 Петерсен
 Вивірка Петерса
 Гнатонем Петерса
 Оката черепаха Петерса

Німецькі прізвища